Al-Jaghboub, une aire protégée de Libye ;
 Al-Jaghboub, une localité libyenne.